Hvide kan henvise til flere emner:
 Hvide - en forkortelse for hvide mennesker
 Hvide – en dansk adelsslægt
 Æggehvide – den klare væske i et fugleæg

Se også 
 Hvid (flertydig)